Saup ist der Familienname folgender Personen: 

 Buneta Saup (1898–1985), deutsche Oberin 
 Michael Saup (* 1961), deutscher bildender Künstler